Garfield ve filmu je první Garfieldův hraný film. Do kin přišel v roce 2004.

Postavy 
 Garfield
 Jon
 Odie
 Liz
 Happy Chapman
 Luca
 Louis

Herci 
 hlas Garfielda – Bill Murray
 Jon – Breckin Meyer
 Liz – Jennifer Love Hewitt

Dabing 
 Garfield – Vladimír Čech
 Jon – David Prachař
 Liz – Jana Mařasová

Reference

Externí odkazy 
 

Filmy z roku 2004
Filmy o kočkách
Americké filmové komedie